Чавес, Мигель:* Чавес, Мигель (род. 1955) — испанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.
 Чавес, Мигель — кубинский и испанский певец.